

Presentación previa 
Mikhail Kukushkin fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Nicolás Jarry.

Jiří Veselý derrotó en la final a Federico Delbonis.

Cabezas de serie 

  Martin Kližan (Segunda ronda)
 ''' Jiří Veselý (Campeón)
  Nikoloz Basilashvili (Primera ronda)
  Mikhail Kukushkin ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  Nicolás Kicker ''(Cuartos de final)
  Radu Albot ''(Cuartos de final)
  Norbert Gombos ''(Primera ronda)
  Adam Pavlásek ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Prostějov 2017